Abschreiben steht für: 
 Erfassen des Wertverlusts von Unternehmensvermögen, siehe Abschreibung
 Übernehmen einer fremden geistigen Leistung, siehe Plagiat

Siehe auch: